Thasos steht für:
 Thasos, eine griechische Insel
 Thasos (Antike), ein antiker Inselstaat auf der gleichnamigen Insel

Personen der griechischen Mythologie:
 Thasos (Sohn des Agenor)
 Thasos (Sohn des Phoinix)
 Thasos (Sohn des Poseidon)
 Thasos (Sohn des Kilix)